Orseille est un nom vernaculaire ambigu  en français. Le terme « orseille » désigne quelques espèces de lichens dont on extrait une substance colorante de couleur violette également nommée orseille.

Espèces concernées 
 Roccella tinctoria
 Roccella fuciformis
 Pertusaria aspergilla
 Ochrolechia tartarea

Lichen
Nom de champignon ambigu
Plante tinctoriale